Жуи () — французская фамилия. Известные носители:

 Жуи, Виктор-Жозеф Этьен де (1764—1846) — французский писатель, драматург.
 Жуи, Жюль (1855—1897) — французский поэт.